Galambos János (1932) gépészmérnök, agrármérnök
 Galambos János (1932) kohómérnök, politikus
 Galambos János (1940–2019) amerikai-magyar matematikus
 Galambos János (1953) vegyészmérnök